Бры́лин

 Брылин, Александр Викторович (род. 1976) — российский экстремальный пловец, рекордсмен.
 Брылин, Сергей Владимирович (род. 1974) — российский хоккеист.

 Брылина, Татьяна Максимовна (род. 1955) — советская биатлонистка.